Арабаджи — исчезнувшее село.
 Арабаджи, Владимир Васильевич (1950—2003) — украинский политик.
 Арабаджи, Дмитрий Константинович (род. 1972) — молдавский футболист и тренер.

 Воронина, Нина Иосифовна (урождённая Арабаджи; 1922—1992) — советский архитектор.